Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2018 года — по счёту 97-й чемпионат, который планировался к проведению в Тиране (Албания), но в итоге международная федерация перенесла турнир в Бухарест (Румыния). Чемпионат проходил с 26 марта по 1 апреля 2018 года в Complexul Олимпик Izvorani.

Общая информация 
Некоторым странам было запрещено участвовать в чемпионатах из-за их отрицательной истории допинга на предыдущих Олимпийских играх. Правила Международной федерации тяжелой атлетики гласят, что участие любой страны, у которой было три положительных теста, обнаруженных международным Олимпийским Комитетом во время повторного тестирования образцов, взятых на Олимпийских играх 2008 года и 2012 года, будет запрещено. Таким образом, к чемпионату не были допущены спортсмены представляющие Россию, Армению, Турцию, Молдавию, Украину, Белоруссию и Азербайджан.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты соревнований

Мужчины 56 кг 
26 марта 2018 года

Женщины 48 кг 
26 марта 2018 года

Мужчины 62 кг 
27 марта 2018 года

Женщины 53 кг 
27 марта 2018 года

Женщины 58 кг
28 Марта 2018 года
{|class = "wikitable" style="text-align:center;"
! rowspan=2 width=40|Место
! rowspan=2 width=250|Атлет
! rowspan=2 width=50|Группа
! rowspan=2 width=60|Собственный вес
!colspan=4| Рывок (kкг)
!colspan=4| Толчок (кг)
!rowspan=2 width=60| Итог
|-
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
|-
|  ||align=left|  || A || 57.78 || 90 || 95 || 100 || 1 || 110 || 115 || 120 || 1 || 220
|-
|  ||align=left|  || A || 57.68 || 83 || 85 || <s>86 || 3 || 104 || <s>106 || 106 || 2 || 191
|-
|  ||align=left|  || A || 57.16 || 83 || 86 || 88 || 2 || 98 || <s>191 || 102 || 4 || 190
|-
| 4 ||align=left|  || A || 57.96 || <s>83 || 83 || <s>86 || 4 || 100 || <s>104 || 104 || 3 || 187
|-
| 5 ||align=left|  || A || 57.38 || <s>77 || 77 || 80 || 6 || 97 || 99 || <s>102 || 5 || 179
|-
| 6 ||align=left|  || A || 57.70 || <s>80 || 80 || <s>84 || 5 || 95 || 98 || <s>101 || 6 || 178
|-
| 7 ||align=left|  || A || 57.70 || 76 || 79 || <s>81 || 7 || <s>95 || 95 || <s>98 || 8 || 174
|-
| 8 ||align=left|  || A || 57.56 || 78 || <s>81 || <s>81 || 8 || <s>96 || 96 || <s>101 || 7 || 174
|-
| 9 ||align=left|  || B || 57.74 || 67 || 70 || <s>72 || 10 || 87 || 90 || 92 || 10 || 162
|-
| 10 ||align=left|  || B || 58.00 || 65 || 68 || <s>69 || 12 || <s>90 || 90 || <s>95 || 11 || 158
|-
| 11 ||align=left|  || B || 56.86 || <s>67 || 67 || 69 || 11 || 88 || <s>91 || <s>91 || 12 || 157
|-
| 12 ||align=left|  || B || 56.40 || 70 || <s>73 || <s>73 || 9 || 84 || <s>86 || <s>88 || 13 || 154
|-
| 13 ||align=left|  || B || 57.24 || 63 || 67 || <s>69 || 13 || 80 || 84 || <s>87 || 14 || 151
|-
| 14 ||align=left|  || B || 57.46 || 64 || 67 || <s>69 || 14 || 82 || <s>85 || <s>86 || 15 || 149
|-
| 15 ||align=left|  || B || 54.94 || 50 || 55 || <s>57 || 15 || 72 || 75 || 77 || 16 || 132
|-
|  ||align=left|  || A ||  || <s>74 || <s>74 || <s>74 || — || 93 || <s>98 || <s>101 || 9 || —
|-
|}

Мужчины 69 кг28 Марта 2018 годаЖенщины 63 кг29 марта 2018 года{|class = "wikitable" style="text-align:center;"
! rowspan=2 width=40|Место
! rowspan=2 width=250|Атлет
! rowspan=2 width=50|Группа
! rowspan=2 width=60|Собственный вес
!colspan=4| Рывок (kкг)
!colspan=4| Толчок (кг)
!rowspan=2 width=60| Итог
|-
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
|-
|  ||align=left|  || A || 62.90 || 100 || 105 || <s>110 || 1 || 121 || 126 || 131 || 1 || 236
|-
|  ||align=left|  || A || 62.90 || 92 || 95 || 97 || 2 || 113 || 118 || 122 || 2 || 219
|-
|  ||align=left|  || A ||  || 89 || 91 || <s>93 || 4 || 112 || <s>116 || <s>117 || 3 || 203
|-
| 4 ||align=left|  || A ||  || 92 || <s>94 || 94 || 3 || <s>106 || 106 || <s>109 || 7 || 200
|-
| 5 ||align=left|  || A ||  || 87 || <s>90 || 91 || 5 || 105 || 108 || <s>110 || 6 || 199
|-
| 6 ||align=left|  || A ||  || 90 || <s>93 || <s>93 || 6 || 108 || <s>111 || <s>111 || 5 || 198 
|-
| 7 ||align=left|  || A ||  || <s>86 || <s>86 || 86 || 9 || 102 || <s>105 || 106 || 8 || 191
|-
| 8 ||align=left|  || B || 61.70 || 77 || 82 || <s>85 || 11 || 103 || 106 || 108 || 4 || 190
|-
| 9 ||align=left|  || B || 62.50 || 85 || 89 || <s>92 || 7 || 98 || <s>102 || <s>102 || 11 || 187
|-
| 10 ||align=left|  || B || 61.95 || 80 || <s>84 || 84 || 10 || 95 || <s>101 || 101 || 9 || 185
|-
| 11 ||align=left|  || B || 62.20 || 80 || 83 || 86 || 8 || 98 || <s>102 || <s>102 || 12 || 184
|-
| 12 ||align=left|  || B || 63.00 || <s>82 || 82 || <s>85 || 12 || 95 || <s>98 || <s>98 || 16 || 177
|-
| 13 ||align=left|  || B || 62.65 || 74 || 77 || <s>80 || 13 || 93 || 97 || <s>101 || 15 || 174
|-
| 14 ||align=left|  || B || 62.60 || 75 || <s>79 || <s>80 || 14 || <s>99 || <s>99 || 99 || 10 || 174
|-
| 15 ||align=left|  || B || 62.35 || 72 || 75 || <s>78 || 15 || 92 || 96 || 98 || 13 || 173
|-
| 16 ||align=left|  || B || 61.30 || 72 || 75 || <s>78 || 16 || 93 || 97 || <s>100 || 14 || 172
|-
| 17 ||align=left|  || B || 62.55 || 73 || <s>76 || <s>76 || 17 || <s>85 || 85 || 88 || 17 || 161
|-
|}
Мужчины 77 кг29 Марта 2018 года{|class = "wikitable" style="text-align:center;"
! rowspan=2 width=40|Место
! rowspan=2 width=250|Атлет
! rowspan=2 width=50|Группа
! rowspan=2 width=60|Собственный вес
!colspan=4| Рывок (kкг)
!colspan=4| Толчок (кг)
!rowspan=2 width=60| Итог
|-
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
|-
| || align=left|  || A || 76.80 || 145 ||150  || 155 || 4 || 183 || 187 || 191 || 1 || 346
|-
| ||align=left|  || A || 76.90 || 155 ||<s>158  ||158  ||1  || 185 || <s>188 ||<s>190  || 2|| 343
|-
|  ||align=left|  || A || 76.85 || 150 ||155  || 157 || 2 || <s>185 || 185 || <s>191 || 3 || 342
|-
| 4 ||align=left|  || A || 76.45 || <s>150 || 150 || 156 || 3 || 176 || 181 || <s>186 ||5  || 337
|-
| 5 ||align=left|  || A || 76.45 || 148 || 151 ||154  || 5 ||180  ||<s>185  ||<s>185  || 6 || 334
|-
| 6 ||align=left|  || A || 76.90 ||143  || 146 ||146  || 7 || 179 ||183  || <s>190 ||4  || 326
|-
| 7 ||align=left|  || A || 76.45 ||<s>145  || <s>145 ||145  || 6 || 175 || 180 || <s>189 ||7  || 325
|-
| 8 ||align=left|  || A || 76.60 ||137  ||141  ||<s>145  || 8 ||168  ||<s>172  ||<s>172  ||8  || 309
|-
| 9 ||align=left|  || B || 76.70 || 128 || 131 || 134 || 9 || 159 || 163 || 166 || 9 || 300
|-
| 10 ||align=left|  || B || 75.95 || 122 || 126 || 130 || 11 || 151 || 156 || <s>161 || 11 || 286
|-
| 11 ||align=left|  || B || 77.00 || 123 || 126 || <s>128 ||12 || 153 || 156 || <s>161 || 12 || 282
|-
| 12 ||align=left|  || B || 77.00 || <s>120 || 120 || <s>123 ||14  || 150 || <s>154 || 157 || 10 || 277
|-
| 13 ||align=left|  || B || 72.00 || 116 || 120 || 123 ||13  || 145 || 150 || <s>155 || 13 || 273
|-
| —||align=left|  || B || 76.55 || 128 || 131 || <s>134 || 10 || <s>158 || <s>159 || <s>159 || — || —
|-
| —||align=left|  || A || 76.60 || <s>159 ||<s>159  ||<s>159  || — || —  || — || — || — || —
|-
|}

Женщины 69 кг30 Марта 2018 годаМужчины 85 кг30 Марта 2018 годаЖенщины 75 кг31 Марта 2018 года{|class = "wikitable" style="text-align:center;"
! rowspan=2 width=40|Место
! rowspan=2 width=250|Атлет
! rowspan=2 width=50|Группа
! rowspan=2 width=60|Собственный вес
!colspan=4| Рывок (kкг)
!colspan=4| Толчок (кг)
!rowspan=2 width=60| Итог
|-
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
|-
| ||align=left|  || A || 74.40 || 107 || 112 || 115 || 1 || 130 ||135 || <s>140 || 1 || 250
|-   
| ||align=left|  || A || 74.90 || 98 || 101 || 103 || 2 || 126 || 131 || <s>136 || 2 || 234
|-
| ||align=left|  || A || 74.95 || 99 || 100 || <s>102 || 4 || 120 || 123 ||<s>127  || 3 || 223
|-
| 4 ||align=left|  || A || 74.95 || 98 || 101 || <s>103 || 3 || 118 || 121 || <s>123 || 4 || 222
|-
| 5 ||align=left|  || A || 70.65 || 93 || 96 || 98 || 5 || 113 || 116 || <s>119 || 5 || 214
|-
| 6 ||align=left|  || A || 70.65 || 93 || 96 || <s>98 || 6 || 103 || <s>108 || 108 || 6 ||204
|-
| 7 ||align=left|  || B || 69.20 || 55 || 59 || 60 || 7 || 65 || 71 || <s>72 || 7 || 131 
|-
|}

Мужчины 94 kg
31 Марта 2018 года

Женщины 90 кг
31 Марта 2018 года

Мужчины 105 кг 
1 Апреля 2018 года
{|class = "wikitable" style="text-align:center;"
! rowspan=2 width=40|Место
! rowspan=2 width=250|Атлет
! rowspan=2 width=50|Группа
! rowspan=2 width=60|Собственный вес
!colspan=4| Рывок (kкг)
!colspan=4| Толчок (кг)
!rowspan=2 width=60| Итог
|-
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
|-
|  ||align=left|  || A || 104.95 || 171 || <s>174 || 175 || 3 || 211 || 214 || 221 || 1 || 396
|-
|  ||align=left|  || A || 103.50 ||172 || 176 || <s>179 || 2 || 203 || 209 || 212 || 2 || 388
|-
|  ||align=left|  || A || 104.70 || 176 || 182 || <s>184 || 1 || 202 || <s>206 || <s>208 || 4 || 384
|-
| 4 ||align=left|  || A || 104.50 || 165 || 171 || 174 || 4 || 195 || <s>204 || <s>207 || 5 || 369
|-
| 5 ||align=left|  || A || 104.55 || 166 || <s>171 || 172 || 5 || 192 || <s>198 || <s>200 || 6 || 364
|-
| 6 ||align=left| || B || 104.55 || 158 || 163 || 166 || 6 || 190 || <s>195 || <s>200 || 7 || 356
|-
| 7 ||align=left|  || B || 104.95 || 157|| 162 || 166 || 7 || 188 || <s>193 || <s>195 || 10 || 354
|-
| 8 ||align=left|  || A || 104.60 || 155 || 160 || <s>162 || 8|| 190 || <s>197 || <s>197 || 9 || 350
|-
| 9 ||align=left|  || B || 104.25 || <s>150 || 150 || 154 || 10 || 190 || <s>195 || <s>195 || 8 || 340
|-
| 10 ||align=left|  || A || 105.00 || 151 || 155 || <s>158 || 9 || <s>185 || <s>185 || 185 || 11 || 340|-
| 11 ||align=left|  || B || 104.60 || 140 || 144 || 147 || 13 || 175 || 180 || <s>184 || 13 || 327
|-
| 12 ||align=left|  || B || 103.40 || 145 || 150 || <s>153 || 12 || 175 || <s>180 || <s>180 || 14 || 325
|-
| 13 ||align=left|  || B || 103.90 || 145 || <s>150 || <s>152 || 14 || 175 || 180 || <s>183 || 12 || 325
|-
| 14 ||align=left|  || B || 95.15 || 120 || 125 || <s>131 || 15 || 140 || <s>150 || <s>150 || 15 || 265
|-
|  ||align=left|  || A || 104.70 || <s>167 || <s>170 || <s>170 || — || 201 || 206 || <s>212 || 3 ||  —
|-
|  ||align=left|  || A || 104.25 || <s>161 || <s>161 || <s>161 || — || — || — || — || — || —
|-
|}

Женщины +90 кг 
1 Апреля 2018 года
{|class = "wikitable" style="text-align:center;"
! rowspan=2 width=40|Место
! rowspan=2 width=250|Атлет
! rowspan=2 width=50|Группа
! rowspan=2 width=60|Собственный вес
!colspan=4| Рывок (kкг)
!colspan=4| Толчок (кг)
!rowspan=2 width=60| Итог
|-
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
! width=40|1
! width=40|2
! width=40|3
! width=40|Место
|-
|  ||align=left|  || A || 142.45 || 95 || 100 || 103 || 2 || 127 || 132 || 134 || 1 || 237
|-
|  ||align=left|  || A || 110.45 || 96 || 101 || 104 || 1 || 126 || 130 || 132 || 2 || 236
|-
|  ||align=left|  || A || 113.25 || <s>101 || 102 || <s>104 || 3 || 120 || <s>129 || — || 3 || 222
|-
| 4 ||align=left|  || A || 91.65 || 84 || 87 || <s>90 || 6 || 106 || 110 || 115 || 4 || 202
|-
| 5 ||align=left|  || A || 109.25 || 86 || 89 || 92 || 4 || 105 || 109 || <s>112 || 5 || 201
|-
| 6 ||align=left|  || A || 94.90 || 83 || 88 || 91 || 5 || 104 || 109 || <s>112 || 6 || 200
|-
| 7 || align="left" |  ||B||128.75||80||83||86|| 7 ||100||104||108|| 7 ||190|-
| 8 || align="left" |  ||B||93.40||72||76||77|| 8 ||85||90||93|| 8 ||167|-
| 9 || align="left" |  ||B||97.40||50||60||63|| 9 ||65||70||70|| 9 ||130|-
|}

 Мужчины +105 кг 1 Апреля 2018 года'''

Медали

Результаты, включая медали в рывке и толчке

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата

Чемпионаты Европы по тяжёлой атлетике
Март 2018 года
Апрель 2018 года
Международные спортивные соревнования в Бухаресте
Спорт в Румынии в 2018 году
Тяжёлая атлетика
Чемпионаты Европы в Румынии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Румынии
2018 год в тяжёлой атлетике